Woydt ist der Familienname folgender Personen:
 Horst Woydt, deutscher Fußballspieler
 Nele Savita Woydt (* 1971), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Peter Woydt (1941–1997), deutscher Sportjournalist

Siehe auch:
 Woit
 Woith